Monnaie courante (Quick Change) est un film réalisé par Howard Franklin et Bill Murray sorti en 1990 
 voir aussi Monnaie, Monnaie (homonymie).